Baca Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Baca Lake (Apache County, Arizona)
 Baca Lake (Navajo County, Arizona)
 Baca Lake (Oregon)